Välikarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Välikarit (ö i Finland), Norra Österbotten, Ylivieska, 
 Mellangrunden, ö, Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar